Venus in Furs (« La Vénus à la fourrure ») peut faire référence à :
 le titre en anglais du livre La Vénus à la fourrure, roman érotique allemand de Leopold von Sacher-Masoch paru en 1870. Ce livre a notamment inspiré :
 Venus in Furs, chanson du groupe The Velvet Underground ;
 Venus in Furs, film de Joseph Marzano sorti en 1967 ;
 Venus in Furs (Paroxismus), film de Jess Franco sorti en 1969 (Attention un film est sorti la même année sous le titres Vénus en fourrure réalisé par Massimo Dallamano) ;
 Venus in Furs, film de Maartje Seyferth et Victor Nieuwenhuijs sorti en 1995 ;
 Venus in Fur, pièce de David Ives (2010) ;
 Venus in Fur, film de Roman Polanski sorti en 2013.
 Venus in furs, chanson du groupe Electric Wizard

Voir aussi